L'Open de Malaisie masculin 2022 (ou Malaysian Open 2022) est l'édition masculine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi PSA World Tour Bronze. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 22 au .

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit joueurs têtes de série et une wild card, Ong Sai Hung.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie féminin 2022
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2022
Squash en 2022
Sport en Malaisie en 2022
Sport en novembre 2022